Flottasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Flottasjön (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (16,5 ha)
Flottasjön (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun,  (10,6 ha)

Se även
Flottsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn